Probo (dal latino Probus col significato di virtuoso) è un nome proprio o appellativo di vari personaggi storici:

 Marco Valerio Probo, filologo e grammatico romano del I secolo
 Marco Aurelio Probo, imperatore romano del III secolo
 Vari consoli romani tra il III e VI secolo:
 Pompeo Probo, console nel 310
 Flavio Anicio Petronio Probo, console nel 406
 Flavio Probo, console nel 502
 Flavio Probo, console nel 513
 Flavio Probo, console nel 525
 Rufio Gennadio Probo Oreste, console nel 530
 Probo, vescovo di Bisanzio nel periodo 293-306.
 Enrico IV il Probo, duca della Polonia nel XIII secolo